Алекса́ндр Три́фонович Твардо́вский (, хутор Загорье, Смоленская губерния — 18 декабря 1971, Москва) — русский советский писатель, поэт и прозаик, журналист, специальный корреспондент. Подполковник (1944). Главный редактор журнала «Новый мир» (1950—1954 и 1958—1970).

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1952—1956), кандидат в члены ЦК КПСС (1961—1966).

Детство 
Родился  на хуторе Загорье рядом с деревней Сельцо (ныне в  Смоленской области) в семье деревенского кузнеца Трифона Гордеевича Твардовского  и Марии Митрофановны , в девичестве — Плескачевской, происходившей из однодворцев.

Младший брат поэта — Иван Трифонович Твардовский (1914—2003), впоследствии литератор, краснодеревщик, резчик по дереву и кости, во время Великой Отечественной войны был в плену, после плена приговорён к 10 годам ИТЛ, в 1952 году был досрочно освобождён.

Дед поэта, Гордей Твардовский, был бомбардиром (солдатом-артиллеристом), служившим в Польше, откуда привёз прозвище «пан Твардовский», перешедшее к его сыну. Это прозвище (в реальности не связанное с дворянским происхождением) заставляло Трифона Гордеевича воспринимать себя скорее как однодворца, нежели крестьянина.

Земля эта — десять с небольшим десятин — вся в мелких болотцах и вся заросшая лозняком, ельником, берёзкой, была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле — нашему «имению», как в шутку и не в шутку называл он свой хутор.
Между прочим, он ходил в шляпе, что в нашей местности было странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было «не как у людей».
Мать же, которую сильно любил Твардовский, Мария Митрофановна, действительно происходила из однодворцев. Трифон Гордеевич был человеком начитанным — по вечерам в их доме часто читали вслух Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Никитина, Ершова. И на десятилетие своего сына он подарил ему книгу. Стихотворения Александр начал сочинять рано, ещё будучи неграмотным.

Начало литературной деятельности 

В 14 лет Твардовский стал писать маленькие заметки в смоленские газеты. В 1925 году в газете «Смоленская деревня» было напечатано первое стихотворение Твардовского «Новая изба». Затем Твардовский, собрав несколько стихотворений, принёс их Михаилу Исаковскому,  работавшему в редакции газеты «Рабочий путь». Исаковский встретил поэта приветливо, позже став другом и наставником молодого Твардовского.

В 1928 году Твардовский ушёл из семьи и переехал в Смоленск. Тогда же был принят в Ассоциацию пролетарских писателей.

В 1931 году была опубликована его первая поэма «Путь к социализму». В 1935 году в Смоленске, в Западном областном государственном издательстве, вышла первая книга «Сборник стихов» (1930—1936). Всего с 1925 по 1935 год Твардовский написал и опубликовал, главным образом на страницах смоленских газет и других областных изданий, более 130 стихотворений.

В 1932 году Твардовский поступил на первый курс Смоленского государственного педагогического института. В 1936 году Твардовский переезжает в Москву и поступает на третий курс Московского института философии, литературы и истории. В 1939 г. Твардовский окончил МИФЛИ.

С ноября 1939 по апрель 1940 года в составе группы писателей Твардовский работал в качестве военного корреспондента в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины». Тогда ему было присвоено воинское звание батальонный комиссар. Твардовский участвовал в походе Красной Армии в Западную Белоруссию и в войне с Финляндией.

30 ноября 1939 года в газете были опубликованы стихи Твардовского «Час настал». Одно из стихотворений поэта той поры посвящено полевой кухне:
Дельный — что и говорить —
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колёсах прямо!

Стихотворение «На привале» было напечатано в газете «На страже Родины» 11 декабря 1939 года. В статье «Как был написан „Василий Тёркин“» А. Твардовский сообщил, что образ главного героя был придуман в 1939 году для постоянной юмористической рубрики в газете «На страже Родины».

Коллективизация, репрессия семьи 
Несмотря на то, что родители, братья и сёстры Твардовского были раскулачены и сосланы, а его хутор был сожжён односельчанами, сам он поддержал коллективизацию крестьянских хозяйств. В поэмах «Путь к социализму» (1931) и «Страна Муравия» (1934—1936) Твардовский изобразил коллективизацию Сталина как предвестник светлого будущего.

Одно время родители находились в ссылке в Русском-Туреке, куда и приезжал сам Твардовский.

Родители, четверо братьев и две сестры Твардовского были реабилитированы 30 января 1996 года.

«Василий Тёркин» 

Образ отважного, смекалистого и с чувством юмора красноармейца Василия Тёркина был создан Твардовским во время работы в газете «На страже Родины» во время советско-финской войны. Впервые стихи о нём появились в номере газеты от 5 января 1940 года. Они появлялись и в виде стихотворных текстов под сериями рисунков о подвигах Тёркина (напоминающих современные комиксы), а затем и в виде отдельных более глубоких по лиричности и психологической прорисовке героя стихотворений. В 1941—1942 годах работал в Воронеже в редакции газеты Юго-Западного фронта «Красная Армия». Поэма «Василий Тёркин» (1941—1945), «книга про бойца без начала, без конца» — самое известное произведение Твардовского; это цепь эпизодов из Великой Отечественной войны. Поэма отличается простым и точным слогом, энергичным развитием действия. Эпизоды связаны друг с другом только главным героем — автор исходил из того, что и он сам, и его читатель могут в любой момент погибнуть. По мере написания главы печатались в газете Западного фронта «Красноармейская правда» и были невероятно популярны на передовой. Поэма являлась одним из атрибутов фронтовой жизни, в результате чего Твардовский стал культовым автором военного поколения.

Помимо прочего, «Василий Тёркин» выделяется среди других произведений того времени полным отсутствием идеологической пропаганды, упоминаний о Сталине и партии.

Приказом ВС 3-го Белорусского фронта №: 505 от: 31.07.1944 года поэт редакции газеты 3-го БФ «Красноармейская правда», подполковник Твардовский А. Т. награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за написание 2-х поэм (одна из них — «Василий Тёркин», вторая — «Дом у дороги») и многочисленных очерков об освобождении белорусской земли, а также выступления во фронтовых частях перед бойцами и офицерами.

Приказом ВС 3-го Белорусского фронта №: 480 от: 30.04.1945 года специальный корреспондент газеты 3-го БФ «Красноармейская правда», подполковник Твардовский А. Т. награждён орденом Отечественной войны 1-й степени за улучшение содержания газеты (написание очерков о боях в Восточной Пруссии) и повышение её воспитательной роли.

Послевоенные поэмы 
В 1946 году дописана поэма «Дом у дороги», где упоминаются первые трагические месяцы Великой Отечественной войны.

В дни смерти и похорон Сталина А. Т. Твардовский написал следующие строки:

В поэме «За далью — даль», написанной на пике хрущёвской «оттепели», воспевается романтика мирного советского созидания и послевоенного восстановления страны. Также писатель осуждает Сталина и, как и в книге «Из лирики этих лет. 1959—1968» (1969), размышляет о движении времени, долге художника, о жизни и смерти. В этой поэме о культе личности Сталина и его последствиях говорится в главе «Так это было», о реабилитации незаконно репрессированных при Сталине говорится в главе «Друг детства».

В этой поэме наиболее ярко выразилась такая мировоззренческая сторона жизни и творчества Твардовского, как «державность». Но, в отличие от державников-сталинистов и неосталинистов, культ сильного государства, державы у Твардовского — не связан с культом какого-либо государственного деятеля и вообще конкретной формы государства. Такая позиция помогала Твардовскому быть своим и среди русофилов — поклонников Российской империи.

«Новый мир» 
Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир» в 1950—1954 и 1958—1970 годах.

Осенью 1954 года Твардовский постановлением ЦК КПСС был снят с поста главного редактора журнала «Новый мир» за попытку печатания поэмы «Тёркин на том свете» и публикацию в «Новом мире» публицистических статей В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Лифшица, М. Щеглова.

В оба периода редакторства Твардовского в «Новом мире», особенно после XXII съезда КПСС, журнал стал прибежищем антисталинских сил в литературе, символом «шестидесятничества», органом легальной оппозиции советской власти. В «Новом мире» печатались произведения Ф. Абрамова, В. Быкова, Б. Можаева, Ю. Трифонова, Ю. Домбровского.

В 1960-е годы Твардовский в поэмах «По праву памяти» (опубликована в 1987 году) и «Тёркин на том свете» пересмотрел своё отношение к Сталину и сталинизму. В это же время (начало 1960-х) Твардовский получил разрешение Хрущёва на публикацию рассказа «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.

Новая направленность журнала: оценивать литературные произведения не по их заглавиям и номинальному содержанию, а прежде всего по их верности жизни, идейно-художественной значимости, мастерству, невзирая на лица и не смущаясь нареканиями и обидами, неизбежными в нашем деле вызвала недовольство не столько хрущёвско-брежневской партийной верхушки и чиновников идеологических отделов, сколько так называемых «неосталинистов-державников» в советской литературе. В течение нескольких лет велась острая литературная (и фактически идеологическая) полемика журналов «Новый мир» и «Октябрь» (главный редактор В. А. Кочетов, автор романа «Чего же ты хочешь?», направленного в том числе и против Твардовского). Стойкое идейное неприятие журнала выражали и «патриоты-державники».

После снятия Хрущёва с высших постов в прессе (журнал «Огонёк», газета «Социалистическая индустрия») была проведена кампания против журнала «Новый мир». Ожесточённую борьбу с журналом вёл Главлит, систематически не допускавший к печати самые важные материалы. 26 июля 1969 года в журнале «Огонёк» было опубликовано разгромное письмо «Против чего выступает „Новый мир?“» 11 литераторов (М. Алексеев, С. Викулов, С. Воронин, В. Закруткин, А. Иванов, С. Малашкин, А. Прокофьев, П. Проскурин, С. Смирнов, В. Чивилихин, Н. Шундик). Это стало началом кампании по смене редколлегии и, в дальнейшем, изменению редакционной политики журнала. 

Как вспоминал об этих событиях в 2009 году бывший высокопоставленный сотрудник аппарата ЦК КПСС Альберт БеляевАлександр Трифонович продолжал и после снятия Хрущева проводить линию на публикацию правды о прошлом, несмотря на смену курса. Твардовский вольно или невольно становился центральной фигурой в литературном процессе, вокруг которой группировались борцы со сталинизмом, борцы за правду в литературе. Журнал "Новый мир" становился собирателем этих настроений. Главлит постоянно снимал материалы, задерживал номера. Журнал набирал популярность. А это не нравилось Суслову. В 1968 году, после обсуждения очередного остановленного цензурой номера, Секретариат ЦК принял решение укрепить редакцию, что означало отстранение Твардовского от должности. Одновременно секретари ЦК договорились не принимать Твардовского и не отвечать на его письма. Так же решили в ЦК незадолго до самоубийства Александра Фадеева.Поскольку формально уволить Твардовского руководство Союза писателей не решалось, последней мерой давления на журнал стало снятие заместителей Твардовского и назначение на эти должности враждебных ему людей. Твардовский был вынужден написать 7 февраля 1970 года письмо на имя Л. И. Брежнева, в котором констатировалОсуществляемые ныне мероприятия по «укрощению» журнала не могут не иметь поэтому самых отрицательных последствий, не только литературных, но и политических. В широких кругах наших читателей они неизбежно будут восприняты как рецидив сталинизма.Ответ не был получен. 9 февраля 1970 года с Твардовского были сложены редакторские полномочия, часть редколлегии журнала последовала его примеру. Редакция была, по сути, разгромлена. Записка КГБ «Материалы о настроениях поэта А. Твардовского» от имени Ю. В. Андропова была направлена 7 сентября 1970 года в ЦК КПСС.

В «Новом мире» идеологический либерализм сочетался с эстетическим традиционализмом. Твардовский холодно относился к модернистской прозе и поэзии, отдавая предпочтение литературе, развивающейся в классических формах реализма. В 1965 году, выступая на Конгрессе европейского сообщества писателей, Твардовский заявил:

Я принадлежу к тому большинству рода человеческого, которое полагает, что действительность, независимо от моего видения её, есть при мне, была до меня и будет после меня. И она для меня — высшая ценность, и я не хочу её замены никаким прихотливым видением её, если это видение, особо художественное видение, не служит выяснению сущности этой действительности и не берёт на себя никакой ответственности за неё перед людьми, перед миром. Многие крупнейшие писатели 1960-х годов публиковались в журнале, многих журнал открыл читателю. Например, в 1961 году был опубликован очерк «Глухой, неведомой тайгою» инженера-изыскателя Александра Побожия, а в 1964 году в августовском номере была опубликована большая подборка стихотворений воронежского поэта Алексея Прасолова.

В 1966 году Твардовский отказался одобрить судебный приговор писателям Ю. Даниэлю и А. Синявскому. В 1968 году отказался подписать опубликованное 30 октября 1968 года в «Литературной газете» «Открытое письмо писателям Чехословакии» в поддержку ввода советских войск в ЧССРПисьмо же писателям Чехословакии подписать решительно не могу, т.к. его содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского писателя.22 сентября 1970 года Твардовский перенёс инсульт, приведший к потере подвижности и речи, а в больнице у него обнаружился еще и запущенный рак лёгких. Умер писатель 18 декабря 1971 года в дачном посёлке Красная Пахра Московской области. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Семья 
 Дед — Гордей Васильевич Твардовский (ум. в 1917), из крепостных крестьян, отставной военный, был бомбардиром-наводчиком, служил в Варшаве.
 Отец — Трифон Гордеевич .
 Мать — Мария Митрофановна , происходила из однодворцев.
 Братья:
 Константин ,
 Иван (1914—2003),
 Павел ,
 Василий .
 Сёстры:
 Анна  и
 Мария .
 Жена — Мария Илларионовна Горелова .
 Две дочери:
 Валентина  и
 Ольга .

Оценки современников 

При мало-мальски близком знакомстве с ним легко приоткрывалась его доверчивость. Да, при всей пронзительной остроте ума, он был человек по-детски доверчивый, потому что верил в справедливость и ждал её от жизни.
В. Я. Лакшин

Это и был тот самый человек, которого накануне один мой товарищ назвал: «Уважаемый в государстве! Не забудь…»

А. Т. Прасолов

Он был удивительно хорош собой. Высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бёдрами. Держался он прямо, ходил расправив плечи, мягко и пружинно ступая, отводя на ходу локти, как это часто делают борцы. Военная форма очень шла к нему. Мягкие русые волосы, зачёсанные назад, распадались в стороны, обрамляя высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго.
О. Г. Верейский

Дважды он выступал на съездах партии с большими речами о роли писателей в строительстве коммунистического общества.
А. И. Кондратович

Он был предан русской литературе, её святому подходу к жизни.
А. И. Солженицын

Став выдающимся поэтом, он оставался выдающимся студентом, с упорством продолжая идти к поставленной цели и с блеском завершив образование в лучшем по тому времени гуманитарном высшем учебном заведении страны.
К. М. Симонов

Завоевав своими поэмами подлинный авторитет, с которым вынуждены были считаться официальные верхи, Твардовский употребил всё своё влияние на то, чтобы открыть дорогу в литературе таланту, правде и совести, в чём он так преуспел, руководя «Новым миром».
Лев Левицкий

Память 

 С 1980 года в СССР и России неоднократно издавались посвящённые Твардовскому почтовые марки и художественные маркированные конверты.
 В Смоленске, Воронеже, Волгограде, Новосибирске, Балашихе,Омске и Москве именем Твардовского названы улицы.
 Имя Твардовского присвоено московской школе № 293.
 В честь А. Твардовского назван самолёт «Аэрофлота» Airbus A330-343E VQ-BEK.
 В 1988 году открыт мемориальный музей-усадьба «А. Т. Твардовский на хуторе Загорье».
 22 июня 2013 года в Москве на Страстном бульваре рядом с редакцией журнала «Новый мир» открыт памятник Твардовскому. Авторы — народный художник России Владимир Суровцев и заслуженный архитектор России Виктор Пасенко.
 В 2015 году в Русском Туреке в честь посещения Твардовским села открыта мемориальная доска.

Прочие сведения 
 В соавторстве с М. Исаковским, А. Сурковым и Н. Грибачевым написал стихотворение «Слово советских писателей товарищу Сталину», прочитанное на торжественном заседании по случаю семидесятилетия И. В. Сталина в Большом театре 21 декабря 1949 года.
 К пятидесятилетию писателю вместо звания Героя Социалистического Труда дали «всего лишь» орден Ленина. По «легенде», передаваемой В. Войновичем в книге «Время гибких. Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим)», в этой связи секретарь правления Союза писателей СССР Константин Воронков сказал Твардовскому: «Вёл бы себя осмотрительней, дали бы Героя», на что тот будто бы ответил: «Никогда не знал, что Героя дают за трусость»

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1941) — за поэму «Страна Муравия» (1936)
 три ордена Ленина (31.01.1939; 20.06.1960; 28.10.1967)
 орден Красной Звезды (1940) — за участие в советско-финской войне (1939—1940)
 орден Отечественной войны II степени (31.07.1944)
 орден Отечественной войны I степени (30.04.1945)
 Сталинская премия первой степени (1946) — за поэму «Василий Тёркин» (1941—1945)
 Сталинская премия второй степени (1947) — за поэму «Дом у дороги» (1946)
 Ленинская премия (1961) — за поэму «За далью — даль» (1950—1960)
 орден Трудового Красного Знамени (20.06.1970)
 Государственная премия СССР (1971) — за сборник «Из лирики этих лет. 1959—1967» (1967)
 прочие медали

См. также 
 Я убит подо Ржевом (стихотворение А. Т. Твардовского)
 Василий Тёркин (поэма А. Т. Твардовского)
 Один день Ивана Денисовича (рассказ А. И. Солженицына)

Примечания

Литература 

 Любарева Е. П. Александр Твардовский: Критико-биографический очерк. — М.: Советский писатель, 1957. — 186 с.
 Выходцев П. С. Александр Твардовский. — М.: Советский писатель, 1958. — 411 с.
 Рощин П. Ф. Александр Твардовский. — М.: Просвещение, 1966. — 176 с.
 Турков А. М. Александр Твардовский. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Художественная литература, 1970. — 173, [2] с.
 Дементьев В. В. Александр Твардовский. — М.: Советская Россия, 1976. — 172, [1] с.
 Акаткин В. М. Александр Твардовский. Стих и проза / Науч. ред. А. М. Абрамов. — Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1977. — 214 с.
 
 Кондратович А. И. Александр Твардовский. Поэзия и личность. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Художественная литература, 1985. — 347, [3] с.
 Акаткин В. М. Ранний Твардовский. Проблемы становления. — Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1986. — 209, [2] с.
 Кулинич А. В. Александр Твардовский : Очерк жизни и творчества. — Киев: Выша школа, Издательство при Киевском государственном университете, 1988. — 174, [2] с.
 Лакшин В. Я. Твардовский в «Новом мире». — М.: Правда, 1989. — 45, [2]с.
 Трифонов Ю. В. Записки соседа // Дружба народов — 1989. — № 10.
 А. Т. Твардовский и русская литература: [Сборник научных работ, посвященный 90-летию со дня рождения А. Т. Твардовского] / Воронежский государственный университет, филологический факультет; науч. ред. В. М. Акаткин. — Воронеж: Полиграф, 2000. — 246 с.
 Ильин В. В. Не пряча глаз: Александр Твардовский. Литературное окружение. Творческие связи. — Смоленск: Смядынь, 2000. — 388, [2] с.
 Ильин В. В. Словник к энциклопедии «Александр Трифонович Твардовский»: Рабочие материалы. — Смоленск: СГПУ, 2000. — 91 с.
 Лазоркина Н. Ф. Словарь рифм поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин». — Смоленск: Универсум, 2001 — 43 с.
 Александр Трифонович Твардовский. Энциклопедия: Рабочие материалы / Смоленский государственный педагогический университет, кафедра литературы, теории и методики обучения лит.; ред. совет: Меркин Г. С. (гл. ред.) и др. — Смоленск, 2004. — 456 с.
 Акаткин В. М. Александр Твардовский и время. Служение и противостояние: статьи / Вступ. ст. О. Алейникова. — Воронеж, 1996. — 258 с.
 Акаткин В. М. А. Т. Твардовский. Страницы творчества. Работы разных лет: статьи. — Воронеж: Воронежский государственный университет, 2008. — 342 с.
 А. Т. Твардовский и русская поэма XX века: Материалы международной научной конференции / Воронежский государственный университет. — Воронеж: ВГУ, 2008. — 341 с.
 Алейников О. Ю. Проблемы современного восприятия личности и творчества А. Т. Твардовского // А. Т. Твардовский и русская поэма XX века. Материалы международной научной конференции. — Воронеж, 2008. — С. 17-22.

Ссылки 

 
 Твардовский на сайте «Хронос»
 Твардовский на сайте «Антология самиздата»
 Лавров В. Вам никогда не спится?!
 Варлам Шаламов. Твардовский. «Новый мир». Так называемая «некрасовская традиция» 
 Есипов В. Нелюбовный треугольник: Шаламов — Твардовский — Солженицын  // Исследование в рамках гранта РГНФ, проект № 08-03-12112в

Русские поэты
Члены Союза писателей СССР
Главные редакторы СССР
Редакторы СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Почётные граждане Смоленска
Авторы дневников
Писатели-соцреалисты
Коллектив газеты «На страже Родины»
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Умершие от рака лёгкого
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Выпускники МИФЛИ